Высо́кий — посёлок городского типа в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре России. Входит в состав городского округа Мегион.

Население —  чел. ().

В черте посёлка расположена железнодорожная станция Мегион.

Большая площадь занята лесом, который богат ягодами, кедровыми шишками, грибами. В лесу много белок и бурундуков.
В Высоком есть 1 школа: № 6.

Географическое положение 
Удалённость городов:

История 
Статус посёлкa городского типа — с 1982 года. В 2008 году посёлку Высокий возвращён статус посёлка городского типа.

Население

Микрорайоны 
 БПТОиКО
 МЖК
 7-й
 8-й
 Бахилова
 Дружбы
 Антоненко

Источники 
 terrus.ru — база данных России

Примечания 

Посёлки городского типа Ханты-Мансийского автономного округа